Гринок:

 Гринок — город в западной Шотландии.
 Гринок Мортон — шотландский футбольный клуб из города Гринок.